Il singolare del torneo di tennis Maia Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Juan Ignacio Chela 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 George Bastl (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (Campione)
 Juan Ignacio Chela (finale)
 Markus Hipfl (quarti di finale)

 John van Lottum (primo turno)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Stéphane Huet (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 2000